

Cinema
Quando si ama – cortometraggio muto italiano del 1912
Quando si ama – film muto italiano del 1917 diretto da Giuseppe De Liguoro
Quando si ama (Break of Hearts) – film statunitense del 1935 diretto da Philip Moeller

Televisione
Quando si ama (Loving) – soap opera statunitense trasmessa dal 1983 al 1995